Ватагин:

 Ватагин, Александр Иванович (род. 1957) — советский и российский военный инженер, испытатель, руководитель ряда предприятий военно-промышленного комплекса.
 Ватагин, Алексей Михайлович (1912—1945) — майор Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Польского похода РККА, советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза.
 Ватагин, Василий Алексеевич (1883—1969) — русский и советский график и скульптор-анималист.
 Ватагин, Глеб Васильевич (1899—1986) — итальянский физик русского происхождения, создатель крупной научной школы в Бразилии.
 Ватагин, Николай Евгеньевич (род. 1959) — российский скульптор, художник, сын Ирины Ватагиной, внук Василия Ватагина.

 Ватагина, Ирина Васильевна (1924—2007) — художник, иконописец, реставратор высшей категории, профессор Православного Свято-Тихоновского Богословского института.